Waga ciężka mężczyzn to jedna z jedenastu męskich konkurencji bokserskich rozgrywanych podczas letnich igrzysk olimpijskich w 1972 w Monachium. Startowali bokserzy o wadze przekraczającej 81 kilogramów. Pojedynki w tej kategorii wagowej toczone były w dniach od 3 do 10 września w hali Boxhalle. Zwyciężył reprezentant Kuby Teófilo Stevenson, który również otrzymał Puchar Vala Barkera dla najlepszego technicznie i stylowo pięściarza igrzysk. Wystąpiło 14 bokserów z 14  państw.

Drabinka turniejowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Boks na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1972